Норамбуэна () — испанская фамилия. Известные носители:
 Норамбуэна, Алексис (род. 1984) — чилийский и палестинский футболист.
 Норамбуэна, Маурисио (род. 1958) — чилийский революционер.